Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1922 года проходил с 18 по 19 февраля в Кристиании (Норвегия). Этот чемпионат стал первым после Первой мировой войны, предыдущий чемпионат мира состоялся в 1914 году.

Правила 
На каждой дистанции спортсменам начислялись очки соответственно месту в забеге:
 1 очко за первое место;
 2 очка за второе место;
 3 очка за третье место;
 и так далее.

Набравший меньшее количество очков занимал более высокое место. Золото чемпионата также можно было получить выиграв забеги на трёх дистанциях из четырёх.

Результаты 

  жирным шрифтом — лучшее время
 (в скобках) — место в забеге
 NF = Не финишировал
 NS = Не стартовал

Ссылки 
 Чемпионата мира 1922 года

Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Спорт в Норвегии в 1922 году
Международные спортивные соревнования в Осло
Февраль 1922 года
Чемпионаты мира в Норвегии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)